Phillipsburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Phillipsburg Township (Kansas)
 Phillipsburg Township (Missouri)